SDR peut signifier :

SDR est un sigle

en médecine 
 Syndrome de détresse respiratoire (SDR), et syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA)

En domaine technique

physique 
 Standard Dimension Ratio , le rapport définissant la résistance à la pression, de tubes dans les systèmes hydrauliques ;

informatique, robotique, électronique 
 Sony Dream Robot (2001), un robot de compagnie, humanoïde bipède, renommé Qrio en 2003
 Single Data Rate , un type de mémoire vive d'ordinateur ;
 Software Defined Radio , soit radio logicielle ;
   ;
 Standard Dynamic Range Television  (SDR-TV) ou simplement Standard Dynamic Range  (SDR), le format numérique de vidéo nommé « télévision à gamme dynamique standard »
  , une norme de radiodiffusion numérique par satellite

En sport 
 Sociedad Deportiva de Remo  (soit « société sportive d'aviron ») ; par exemple :
 Sociedad Deportiva de Remo Castro Urdiales
 Sociedad Deportiva de Remo Astillero
 Sociedad Deportiva de Remo Pedreña
 Le « Stade de Reims », le club de football de Reims, et également, le stade [de la ville] de Reims (le stade Auguste-Delaune), l'équipement sportif accueillant les rencontres du club

En domaine administratif

Civil 
 Sections de documentation et de recherche de la direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF) ;
 Subdivisions de recensement ; des lieux administratifs au Canada ;
 Services de développement rural de Polynésie française :
 Arboretum de Papuakeikaa ;
 Hatutu.
 Société de développement régional.

Militaire 
 Secteur défensif du Rhône, une partie de la ligne Maginot ;
 Sous-direction recherche, l'une des trois sous-directions de la direction du Renseignement militaire ;
  ().

Financier 
 Special Drawing Rights , soit droits de tirage spéciaux (DTS), un instrument monétaire international, créé par le FMI ;
 Swap Data Repository , une entité créée par la loi américaine de réforme du marché financier (2010).

Commercial 

 Sales Development Representative , soit un commercial qui est généralement chargé de la qualification des prospects ou contacts commerciaux.

Autre 
 Société de rédacteurs, en journalisme
 South Devon Railway , la ligne anglaise de chemin de fer atmosphérique, du milieu du 
 Syndicat démocratique Renault, le syndicat ouvrier créé par Pierre Bois en 1947
 Siamese Dogs Records , un label discographique

SDR est une abréviation 
 « Sdr. », en danois ; l'abréviation de « Sønder »

SDR est un code 
 « SDR » est le code, défini par l'IATA, de l'aéroport aéroport Seve Ballesteros de Santander, en Espagne.